Округ Франклин () расположен в США, штате Теннесси. На 2010 год численность населения составляла  человека. Окружным центром является город Уинчестер.

История 
Европейско-американские поселения появились здесь в 1800 году, а округ был сформирован в 1807 году и был назван в честь Бенджамина Франклина. Округ принимал активное участие в гражданской войне.

Значительный рост промышленного производства произошёл в округе в последние десятилетия XX-го века. Так, был построен завод автомобильных двигателей корпорации Nissan. Туристическая деятельность осуществлялась на основе истории округа и местных достопримечательностей, а также ежегодного фестиваля.

География 
Франклин является одним из южных округов штата Теннесси и граничит со штатом Алабама. Округ богат и лесами, а его земли пригодны для сельского хозяйства. Зима в округе мягкая. По данным бюро переписи населения США, округ имеет площадь 1491,8 км². Площадь суши — 1437,4 км, водной поверхности — 54,4 км.

Смежные округа 
 Кофе (север)
 Грунди (северо-восток)
 Мэрион (запад)
 Джексон (юг)
 Мэдисон (юго-запад)
 Линкольн (запад)
 Мур (северо-запад)

Ссылки 
 История округа Франклин, перевод из Goodspeed’s History of Tennessee (1886—1887)
 Franklin County, TNGenWeb — free genealogy resources for the county
 County Chamber of Commerce page
 Округ Франклин в энциклопедии истории и культуры Теннесси
 
 Franklin county landforms

Округа Теннесси
Населённые пункты, основанные в 1807 году